A Pittsburgh Penguins egy profi jégkorongcsapat az észak-amerikai profi jégkorongligában, a National Hockey League-ben. 1967-ben alapították és ebben az évben csatlakozott a ligához öt új csapattal együtt.

A szezonok

Források

A szezon eredmények
A szezon eredmények
A szezon eredmények

NHL